Шах Султан:

 Шах Султан (1494—1572) — дочь османского султана Селима I Явуза от его первой жены Айше Хафсы Султан.
 Шах Султан (1548—1602) — дочь османского султана Селима II от его первой жены Нурбану Султан.